Vila Boa puede hacer referencia a:

Vila Boa, municipio del estado de Goiás, Brasil.
Vila Boa, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Vila Boa,  freguesia portuguesa del municipio de Mirandela.
Vila Boa, freguesia portuguesa del municipio de Sabugal.
Vila Boa do Bispo, freguesia portuguesa del municipio de Marco de Canaveses.
Vila Boa do Mondego, freguesia portuguesa del municipio de Celorico da Beira.
Vila Boa de Ousilhão, freguesia portuguesa del municipio de Vinhais.
Vila Boa de Quires, freguesia portuguesa del municipio de Marco de Canaveses.
São Miguel de Vila Boa, freguesia portuguesa del municipio de Sátão.